Stefan Edberg e Petr Korda hanno battuto in finale Sébastien Lareau e Alex O'Brien 7–5, 7–5, 4–6, 6–1.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (primo turno)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (terzo turno)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinali)
 Patrick Galbraith /  Andrej Ol'chovskij (semifinali)
 Cyril Suk /  Daniel Vacek (terzo turno)
 Byron Black /  Grant Connell (secondo turno)
 Tommy Ho /  Brett Steven (terzo turno)
 Patrick McEnroe /  Sandon Stolle (secondo turno)

 Rick Leach /  Scott Melville (quarti di finale)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (secondo turno)
 Assente
 Guy Forget /  Jakob Hlasek (semifinali)
 Wayne Ferreira /  Evgenij Kafel'nikov (terzo turno)
 Jan Apell /  Jonas Björkman (terzo turno)
 Mark Keil /  Jeff Tarango (terzo turno)
 Mark Philippoussis /  Patrick Rafter (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1996